Светско првенство у хокеју на леду 1993. је било 57. светско хокејашко првенство које се одржало од 18. априла до 2. маја 1993. у Немачкој - Група А,  Холандији – Група Б и Словенији - Група Ц. 
Светско првенство је по 1. пут освојила Русија.

Светско првенство Група А – Минхен, Дортмунд, Немачка
У Групи А су се такмичиле дванаест најбоље рангираних репрезентација које су биле подељене у две групе са по шест екипа. По четири првопласиране екипе пласирале су се у четвртфинале. Петопласиране и шестопласиране екипе из обе групе одиграле су доигравање за пласман од 9.-12. места.

Група 1

Група 2

Доигравање од 9.- 12. места - полуфинале

Утакмица за 11. место 

Швајцарска је испала у Групу Б.

Плеј-оф рунда

Четвртфинале

Полуфинале

Утакмцица за 3. место

Финале

Светско првенство Група Б – Ајдховен, Холандија
У Групи Б су се такмичиле осам репрезентација које су се бориле за пласман од тринаестог до двадесетог места. Првопласирана екипа је остварила пласман у Групу А. Последњепласирана екипа је испала у Групу Ц.

Светско првенство Група Ц – Блед, Љубљана, Словенија

Квалификације за Групу Ц 
Све квалификације су одигране од 6. до 8. новембра 1992. године.

Група 1 - Летонија 
Све утакмице су одигране у Риги. Победник групе остварио је пласман у Групу Ц на Светском првенству 1993, другопласирана и трећепласирана екипа су оствариле пласман у Групу Ц2 на Светском првенству 1994.

Група 2 - Белорусија 
Све утакмице су одигране у Минску. Две првопласиране екипе оствариле су пласман у Групу Ц на Светском првенству 1993. године. Белорусија је заузела 3. место у групи због мањег броја постигнутих голова од Казахстана и остварила пласман у Групу Ц1 на Светском првенству 1994. Азербејџан је требало да учествује у овој групи али је одустао.

Група 3 – Хрватска/Словенија 
Одиграна је по једна утакмица у Загребу и Љубљани. Победник групе остварио је пласман у Групу Ц на Светском првенству 1993, другопласирана екипа је остварила пласман у Групу Ц2 на Светском првенству 1994. Луксембург је требало да учествује у овој групи али су одустали.

Група 4 - Турска 
Све утакмице су одигране у Анкари. Победник групе остварио је пласман у Групу Ц на Светском првенству 1993, другопласирана и трећепласирана екипа су оствариле пласман у Групу Ц2 на Светском првенству 1994.

Група Ц
У Групи Ц су се такмичиле дванаест репрезентација које су биле подељене у две групе по шест екипа. По две првопласиране из обе групе пласирале су се у полуфинале а победник је остварио пласман у Групу Б. Трећепласиране екипе из обе групе одиграле су утакмицу за 9. место. По три последњопласиране екипе из обе групе испале су у Групу Ц2.

Група А

Група Б

Полуфинале

Утакмица за 3. место

Финале

Репрезентација Летоније је остварила пласман у Групу Б.

Референце 

Комплетни резултати

Светска првенства у хокеју на леду
Хокеј на леду у 1993.
Хокеј на леду у Немачкој
Хокеј на леду у Холандији
Хокеј на леду у Словенији